Ahmad A. Hujeirat () ist ein deutsch-israelischer Astrophysiker und angewandter Mathematiker.

Hujeirat studierte angewandte Mathematik am Technion in Israel und schloss sein Studium 1988 mit dem Master of Science bei Oded Regev, Mario Livio und Nadav Liron ab. An der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg promovierte er im Jahr 1994 bei Rolf Rannacher. Er habilitierte 2006 in Physik an der Universität Basel und 2011 in Astronomie an der Universität Heidelberg.

Als Postdoktorand arbeitete er mit Harold York an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg sowie mit Max Camenzind an der Landessternwarte Heidelberg, mit Andreas Burkert am Max-Planck-Institut für Astronomie, mit Jean Heyvaerts am Observatoire de Strasbourg, mit Friedrich-Karl Thielemann an der Universität Basel und mit John Papaloizou an der Queen Mary Universität in London. Derzeit leitet er die Computational Astrophysics & Algorithmic design-Gruppe am Interdisziplinären Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen der Universität Heidelberg.

Er ist der Gründungsherausgeber des Journals Computational Astrophysics and Cosmology, Editor-in-Chief von Advances in Aerospace Science and Technology und Mitglied im Herausgebergremium des Journal of Modern Physics.

Publikationen (Auswahl)

Weblinks

Einzelnachweise 

Astrophysiker
Mathematiker (20. Jahrhundert)
Mathematiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
Israeli
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann